Змагання з лижних перегонів на дистанції 10 км класичним стилем серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 10 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Стиль лижних перегонів на 10 км чергується від Олімпіади до Олімпіади - 2018 був класичний, а цього разу вільний. Не кваліфікувалися ні чинна олімпійська чемпіонка Раґнгільд Гаґа, ні срібна медалістка Шарлотта Калла, а володарка бронзової нагороди Маріт Б'єрген завершила спортивну кар'єру. Перед Олімпійськими іграми Наталія Непряєва очолювала загальний залік Кубка світу 2021–2022, а в заліку дистанційних перегонів перед вела Фріда Карлссон. Терезе Йогауг виграла Чемпіонат світу 2021 року на дистанції 10 км вільним стилем.

Кваліфікація

Результати

Примітки